Kasabian — дебютный альбом британской группы Kasabian, выпущенный в 2004 году. Первоначально альбом носил название Test Transmissions. Альбом добрался до 4 строки UK Albums Chart, четыре сингла отметились в UK Singles Chart. Обложка альбома для различных географических регионов имеет разнообразный цветовой тон. Британское издание — чёрно-белое, импортное — чёрное и красное, американское — чёрное и синее, японское ограниченное издание — серое и белое.

Список композиций 
 «Club Foot» — 3:34
 «Processed Beats» — 3:08
 «Reason Is Treason» — 4:35
 «I.D.» — 4:47
 «Orange» — 0:46
 «L.S.F. (Lost Souls Forever)» — 3:17
 «Running Battle» — 4:15
 «Test Transmission» — 3:55
 «Pinch Roller» — 1:13
 «Cutt Off» — 4:38
 «Butcher Blues» — 4:28
 «Ovary Stripe» — 3:50
 «U Boat» — 10:51

Альбомы Kasabian
Альбомы RCA Records
Альбомы Arista Records
Дебютные альбомы 2004 года